Аленичев — фамилия. Известные носители:
 Аленичев, Андрей Анатольевич (род. 1971) — советский и российский футболист.
 Аленичев, Дмитрий Анатольевич (род. 1972) — советский и российский футболист, тренер.
 Аленичев, Семён Андреевич (1883—1947) — русский офицер, участник Первой мировой войны, полный Георгиевский кавалер.

См. также 
 Аленич